Sergej Mihajlovič Makarov (; rođen 19. jun 1958) bio je ruski hokejaš na ledu na poziciji desnog krila i dva puta olimpijski zlatni medaljista. On je izglasan jednim od šest igrača Najboljeg tima veka Međunarodne hokejaške federacije (IIHF) u anketi koju je sprovela grupa od 56 eksperata iz 16 zemalja.

Karijera 

Makarov je prošao obuku u ruskoj SFSR. Osvojio je dva svetska juniorska prvenstva, a proglašen je za najboljeg igrača tokom svoje druge pobede 1978. Makarov je takođe bio u zlatnoj Sovjetskoj reprezentaciji u hokeju na ledu na svetskim prvenstvima 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 i 1990, i na Kupu Kanade 1981. Na Zimskim olimpijskim igrama osvojio je zlatnu medalju 1984 i 1988 i srebro 1980, kao član reprezentacije SSSR-a. U Sovjetskom Savezu, Makarov je igrao 11 šampionskih sezona sa CSKA iz Moskve (Crvena armija), tri puta je osvojio nagradu za sovjetskog igrača godine (takođe poznat kao MVP Sovjetskog Saveza), deset puta je bio imenovan u najbolji tim Sovjetske lige, devet puta je bio u vodećem timu lige po bodovima, i tri puta po golovima. Zajedno sa Igorom Larionovom i Vladimirom Krutovom, formirali su KLM Line, jednu od najtalentovanijih i najefektivnijih linija koje su ikada igrale hokej. Odlikovan je Ordenom Crvene zastave rada (1984).

Godine 1989, Makarovu je Sovjetski Savez dozvolio da se pridruži Nacionalnoj hokejaškoj ligi i Kalgari Flejmsu. Osvojio je Kalderov Memorial Trofej kao početnik godine sa 31 godinom (kao rezultat toga, pravila su promenjena i sada se samo igrači mlađi od 26 godina kvalifikuju za nagradu – pravilo Makarova). Sa 25,9% njegov procenat šuta bio je najveći od svih NHL igrača. Makarov je takođe igrao za San Hoze šarks od 1993. do 1995. U sezoni 1995–96 Makarov je izbačen sa spiska Šarksa i nije igrao. On je postao pomoćni trener ruske reprezentacije tokom Svetskog prvenstva.

U sezoni 1996–97, Makarov je napravio dva pokušaja povratka, prvo sa Dalas starsom, za koji je odigrao četiri utakmice između 15. i 29. novembra, nakon čega je igrao za HC Friborg-Goteron u švajcarskoj Nacionalnoj ligi A sa bivšim saigračima Vjačeslavom Bikovim i Andrejem Komutov.

Godine 2001, Makarov je primljen u IIHF aleju slavnih tokom Svetskog prvenstva u hokeju na ledu u Nemačkoj. Dana 27. juna 2016, objavljeno je da će biti primljen u Hokejašku dvoranu slavnih 14. novembra 2016, zajedno sa Erikom Lindrosom, Rogijem Vašonom i Petom Kvinom (posthumno).

Statistike karijere

Regularna sezona i plejofovi

Internacionalno

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 
 
 Sergey Makarov at Hockey CCCP International

Рођени 1958.
Совјетски хокејаши на леду
Руски хокејаши на леду
Хокејаши на леду на Зимским олимпијским играма 1980.
Совјетски олимпијци на Зимским олимпијским играма 1980.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 1980.
Хокејаши на леду на Зимским олимпијским играма 1984.
Совјетски олимпијци на Зимским олимпијским играма 1984.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 1984.
Хокејаши на леду на Зимским олимпијским играма 1988.
Совјетски олимпијци на Зимским олимпијским играма 1988.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 1988.
Освајачи олимпијских медаља у хокеју на леду
Освајачи златних олимпијских медаља за Совјетски Савез
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Совјетски Савез
Олимпијски победници у хокеју на леду